Rauchholz ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Rauchholz (* 1972), deutsch-amerikanischer Theologe und Ethnologe
 Mihamm Kim-Rauchholz (* 1971), koreanische Theologin